Naseqqavik bezeichnet:
 Naseqqavik (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naseqqavik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naseqqavik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland